Suaudeau est un patronyme porté par :

 Jean-Claude Suaudeau, joueur et entraîneur français de football

 Julien Suaudeau, écrivain français.